Флаги муниципальный образований России:
 Флаг Звёздного (Пермский край) — флаг муниципального образования городской округ закрытое административно-территориальное образование Звёздный Пермского края.
 Флаг Звёздного (Санкт-Петербург) — флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Звёздное.